Nuno Borges e Francisco Cabral erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Victor Vlad Cornea e Sergio Martos Gornés hanno sconfitto Patrik Niklas-Salminen e Bart Stevens con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Sander Arends /  David Pel (primo turno)
  Jonny O'Mara /  Szymon Walków (quarti di finale)

  Marco Bortolotti /  Fabian Fallert (primo turno) 
  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno)

Wildcard 

  David Marrero /  Dhruva Mulye (primo turno)

  Iván Marrero Curbelo /  Hillel Rousseau (primo turno)

Alternate 

  Yannick Mertens /  Santiago Fa Rodríguez Taverna (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tenerife Challenger I 2023